Arrayán steht für:
 El Arrayán, in der Cordillera de los Andes, Barnechea, Provinz Santiago, Chile (Santuario de la Naturaleza)

 spanischsprachiger Trivialname besonders für südamerikanische Gehölz-Arten aus der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae):
 Myrtus communis
 Blepharocalyx salicifolius
 Eugenia opaca
 Luma apiculata
 Luma chequen
 Myrceugenia colchaguensis
 Myrcianthes leucoxyla

 spanischsprachiger Trivialname für Gehölz-Arten aus anderen Familien:
 Buxus sempervirens
 Ruscus aculeatus
 Rhamnus frangula

Siehe auch:
 Los Arrayanes